Gauner im Frack – film del 1927 diretto da Manfred Noa
Gauner im Frack – film del 1937 diretto da Johannes Riemann